Jorge da Grécia pode se referir a:

 Jorge I da Grécia - rei da Grécia entre 1862 e 1913, primeiro monarca da dinastia grega moderna
 Jorge II da Grécia - rei da Grécia de 1922 a 1924 e de 1935 a 1947
 Jorge da Grécia e Dinamarca - filho do rei Jorge I

Desambiguação